В одиночному розряді тенісного турніру Montpellier Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Олена Лиховцева здобула титул, у фіналі перемігши Домінік Монамі 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Забіне Гак (1-ше коло)
  Сандра Чеккіні (1-ше коло)
  Майке Бабель (1-ше коло)

 Радка Бобкова (1-ше коло)
 П Параді-Мангон (2-ге коло)
 Інес Горрочатегі (1-ше коло)
 Патрісія Тарабіні (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Montpellier Open